Josselyn's Wife – film del 1919 diretto da Howard C. Hickman (come Howard Hickman)
Josselyn's Wife – film del 1926 diretto da Richard Thorpe